Puede referirse a:
El nombre común de la planta Papaver rhoeas.
El nombre común de la planta Papaver hybridum.
El nombre común de la planta '''Acer campestre.